Уриковское муниципальное образование — сельское поселение в Иркутском районе Иркутской области Российской Федерации.

Административный центр — село Урик.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены законом «О статусе и границах муниципальных образований Иркутского района Иркутской области».

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Сельские поселения Иркутской области
Муниципальные образования Иркутского района